Ро́уз Намаю́нас (; , , США) — американский боец смешанных боевых искусств, выступающая под эгидой UFC в минимальной весовой категории. Финалистка 20-го сезона The Ultimate Fighter. Двукратная и бывшая чемпионка UFC в минимальной весовой категории.
Занимает 5 строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от женской весовой категории ().
Занимает 1 строчку официального рейтинга  UFC в женском минимальном весе.

Ранние годы 
Роуз Намаюнас родилась в семье выходцев из Литвы. Её родители покинули страну сразу же после распада СССР и переехали в США. Детство Роуз было очень трудным из-за сексуальных домогательств со стороны отца, страдавшего шизофренией. Приставания и жестокое обращение сильно поменяли её характер, поэтому с 5 лет она занималась тхэквондо, а к 9 годам заслужила детский чёрный пояс.

После этого она продолжила практиковаться в карате и бразильском джиу-джитсу, а к 16 годам переключилась на кикбоксинг и MMA, где занималась в зале Дюна Руфордса.

Биография

Любительские бои 
Роуз Намаюнас начала выступать в любительских поединках по правилам MMA в 2010 году. Она провела 4 боя в которых одержала 4 победы, причём в двух поединках сделала это досрочно — с Мелиссой Пачеко и Джен Аниано был зафиксирован технический нокаут, в остальных поединках Намаюнас побеждала единогласным решением.

Invicta FC 
Её дебют в профессиональных боях состоялся 5 января 2013-м году в поединке против Эмили Каган в рамках шоу Invicta FC 4: Esparza vs. Hyatt. Бой растянулся на три раунда, но в третьем раунде Роуз смогла провести удушающий приём, одержав первую победу в профессионалах.

Намаюнас продолжила сотрудничество с промоушеном Invicta FC, проведя в его стенах ещё 2 поединка. 5 апреля 2013 года Намаюнас одержала победу над Катиной Кэтрон, проведя ей болевой прием на руку уже на 12-й секунде схватки. 13 июля 2013 года Намаюнас провела бой против Тиши Торрес в рамках турнира Invicta FC 6: Coenen vs Cyborg, где проиграла ей единогласным решением судей.

UFC 
28 июля 2014 года стало известно, что Роуз Намаюнас примет участие в новом сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, главным призом в котором помимо денег был контракт с UFC и титул первого чемпиона во вновь созданном наилегчайшем дивизионе UFC. Роуз уверенно дошла до финала 20 сезона The Ultimate Fighter, победив Алекс Чемберс, Джоанн Калдервуд и в полуфинале Ранду Маркос, причём все три соперника сдались досрочно. 12 декабря 2014 года Роуз Намаюнас встретилась в финальном поединке с Карлой Эспарса и проиграла, пропустив удушающий приём в последнем раунде.

Роуз Намаюнас успешно начала свою карьеру в UFC, хотя её дебютного боя болельщикам пришлось ждать долго. Её первый поединок должен был состояться в рамках турнира UFC 187 23 мая 2015 года, но её соперница Нина Ансарофф в последний момент снялась с турнира. Намаюнас полноценно дебютировала в UFC 3 октября 2015 года в рамках турнира UFC 192, где её соперницей стала Анджела Хилл. Роуз одержала победу удушающим приемом в первом раунде.

10 декабря 2015 года Роуз Намаюнас заменила травмированную Джоан Калдервуд на турнире UFC Fight Night 80 в поединке против Пейдж Ванзант. Намаюнас победила удушающим приёмом в пятом раунде.

16 апреля 2016 года Намаюнас провела реванш с Тишей Торрес в рамках турнира UFC on Fox 19, и одержала победу единогласным решением судей, нанеся сопернице первое поражение в профессиональной карьере.

30 июля 2016 года Намаюнас подралась с Каролиной Ковалькевич на турнире UFC 201, где проиграла раздельным решением судей.

15 апреля 2017 года Роуз Намаюнас победила Мишель Уотерсон на турнире UFC on Fox 24 с помощью удушающего приёма во втором раунде.

4 ноября 2017 года Роуз Намаюнас встретилась на турнире UFC 217 c Йоанной Енджейчик и впервые в своей карьере одержала победу техническим нокаутом в первом же раунде, став новым чемпионом мира UFC в минимальном весе.

Первую защиту титула Намаюнас провела 7 апреля 2018 года в матч-реванше против Енджейчик. В упорном бою, который продлился все пять раундов американка оказалась сильнее, победив единогласным решением судей и сохранив чемпионский пояс.

11 мая 2019 года Намаюнас защищала свой титул на турнире UFC 237 в Рио против бразильянки Джессики Андраде и уступила нокаутом во втором раунде, сложив чемпионские полномочия.

Запланированный на 18 апреля реванш между Намаюнас и Андраде в рамках турнира UFC 249 был отменён на период эпидемии COVID-19. Роуз Намаюнас предварительно снялась с боя из-за потери двух членов семьи. В итоге данный бой состоялся 11 июля в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251. Поединок был достаточно равным и Намаюнас смогла взять реванш раздельным судейским решением.

Статистика боёв в смешанных единоборствах 

|Поражение
|align=center|14-5
| Карла Эспарса
|Раздельное решение
|UFC 274
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Финикс, Аризона, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
| Чжан Вэйли
|Раздельное решение
|UFC 268
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-4
| Чжан Вэйли
|Нокаут (хай-кик)
|UFC 261
|
|align=center|1
|align=center|1:18
|Джексонвилль, Флорида, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-4
| Жессика Андради
|Раздельное решение
|UFC 251
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Поражение
|align=center|11-4
| Жессика Андради
|Нокаут (слэм)
|UFC 237
|
|align=center|2
|align=center|2:58
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Й. Енджейчик
|Единогласное решение
|UFC 223
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
| Й. Енджейчик
|Технический нокаут (удары руками)
|UFC 217 Bisping vs. St-Pierre
|
|align=center|1
|align=center|3:03
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
| Мишель Уотерсон
|Удушающий прием
|UFC on Fox: Johnson vs. Reis
|
|align=center|2
|align=center|2:47
|Канзас-Сити, Миссури, США
|
|-
|Поражение
|align=center|8-3
| Каролина Ковалькевич
|Раздельное решение
|UFC 201
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Атланта, Джорджия, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Тиша Торрес
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Тейшейра — Эванс
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Тампа, Флорида, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Пейдж Ванзант
|Удушающий прием
|UFC Fight Night: Namajunas vs. VanZant
|
|align=center|5
|align=center|2:25
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Анджела Хилл
|Удушающий прием
|UFC 192
|
|align=center|1
|align=center|2:47
|Хьюстон, Техас, США
|
|-
|Поражение
|align="center" | 5-2
| Карла Эспарса
|Удушающий прием
|The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned Finale
|
|align="center" | 3
|align="center" | 1:26
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| Победа
|align="center" | 5-1
| Ранда Маркос
|Болевой приём (кимура)
|The Ultimate Fighter Season 20 Semifinals
|
|align="center" | 1
|align="center" | 2:45
|Канзас-Сити, Миссури, США
|
|-
| Победа
|align="center" | 4-1
| Джоанн Калдервуд
|Болевой приём (кимура)
|The Ultimate Fighter Season 20 Quarterfinals
|
|align="center" | 2
|align="center" | 2:06
|Канзас-Сити, Миссури, США
|
|-
| Победа
|align="center" | 3-1
| Алекс Чемберс
|Удушающий приём
|The Ultimate Fighter Season 20 Opening Round
|
|align="center" | 1
|align="center" | 4:38
|Канзас-Сити, Миссури, США
|
|-
|Поражение
|align="center" | 2-1
| Тиша Торрес
|Единогласное решение
|Invicta FC 6: Coenen vs. Cyborg
|
|align="center" | 3
|align="center" | 5:00
|Канзас-Сити, Миссури, США
|
|-
|Победа
|align="center" | 2-0
| Катина Катрон
|Болевой прием (рычаг локтя)
|Invicta FC 5: Penne vs. Waterson
|
|align="center" | 1
|align="center" | 0:12
|Канзас-Сити, Миссури, США
|
|-
|Победа
|align="center" | 1-0
| Эмили Кейген
|Удушающий прием
|Invicta FC 4: Esparza vs. Hyatt
|
|align="center" | 3
|align="center" | 3:44
|Канзас-Сити, Миссури, США
|

Статистика любительских боёв в смешанных единоборствах 

|-
|Победа
|align=center|4-0
| Джен Аниано
|TKO
|KOTC — Trump Card
|
|align=center|1
|align=center|0:33
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Мориел Чарнецки
|Единогласное решение
|KOTC — March Mania
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Хизер Бассетт
|Единогласное решение
|KOTC — Winter Warriors
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Мелисса Пачеко
|TKO
|NAFC — Relentless
|
|align=center|1
|align=center|2:51

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы Ultimate Fighting Championship